Belgisch cricketelftal (mannen)
 Belgisch cricketelftal (vrouwen)